Конышева — русская фамилия, женская форма мужской фамилии . Известные носительницы:
 Конышева, Наталья Михайловна (род. 1947) — доктор педагогических наук, профессор.
 Конышева, Натта Ивановна (1935—2022) — живописец.